Villards-d'Héria, Jura
 Saint-Colomban-des-Villards, Savoie
 Saint-Alban-des-Villards, Savoie

Autre 
 Vallée des Villards

Homophones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France